Натуральне число 134
 134 рік до нашої ери
 134 рік нашої ери
 111-134 — серія великопанельних житлових будинків